Koto bezeichnet:
 Koto, ein japanisches Musikinstrument
 Koto (Band), eine italienische Synthdance-Gruppe
 Koto (Kana), die japanische Ligatur ヿ
 Koto (Kleidung), kreolische Tracht
 Koto (Holz), eine Holzart mit wissenschaftlichem Namen Pterygota macrocarpa genannt

Kotō bezeichnet:
 Kotō, Sammelbegriff für japanische Schwerter die ab der Heian-Zeit (d. h. ab 794) bis zur Keichō-Ära (d. h. ab 1596) hergestellt wurden. 

Kōtō bezeichnet:
 Kōtō, einen Tokioter Stadtbezirk

Koto ist der Familienname folgender Personen:
 Hikaru Koto (* 1985), japanische Pornodarstellerin
 Osiase Koto (* 1985), lesothischer Fußballschiedsrichter
 Sunia Koto (* 1980), fidschianischer Rugby-Union-Spieler

Siehe auch:
 Coto
 Kotto
 Cotto